Работка — река в России, протекает в Крестецком районе Новгородской области. Устье реки находится в 55 км по правому берегу реки Ниша, напротив деревни Подлитовье. Длина реки — 11 км.

На реке, рядом с местом пересечения реки автотрассой , расположена деревня Зайцево — центр Зайцевского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн оз. Ильмень без рр. Мста, Ловать, Пола и Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200512102000021678.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Ниши
Реки Крестецкого района